Sanabria steht für:
 Sanabria (Comarca), eine Verwaltungseinheit (comarca) in der Provinz Zamora
 Puebla de Sanabria, Hauptort der comarca Sanabria
 Sanabria (Gattung), eine Heuschreckengattung

Sanabria ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Sanabria (* 1996), paraguayischer Fußballspieler
 Bobby Sanabria (* 1957), amerikanischer Jazzmusiker
 Daniel Sanabria  (* 1977), paraguayischer Fußballspieler
 Edgar Sanabria (1911–1989), Anwalt, Diplomat und Politiker und Präsident von Venezuela

 Herbert Ernesto Anaya Sanabria (1954–1987), Präsident der Menschenrechtsorganisation Human Rights Commission of El Salvador
 Jaime Uriel Sanabria Arias (* 1970), kolumbianischer Bischof
 José Sanabria (* 1963), venezolanischer Boxer
 Miguel Núñez de Sanabria (1645–1729), spanischer Jurist und Vizekönig von Peru
 Simeón Cuba Sanabria (1935–1967), bolivianischer Guerillakämpfer
 Víctor Sanabria Martínez (1899–1952), zweiter Erzbischof von San José
 Wilson Sanabria (um 1950–2015), uruguayischer Politiker